Лазурный Берег может означать:

 Лазурный Берег — историческая область на Средиземноморском побережье Франции.
 Лазурный Берег — платформа Северо-Кавказской железной дороги, расположенная в Сочи (Краснодарский край, Россия).
 «» () — итальянская комедия 1959 года, режиссёр Витторио Сала.
 «Лазурный берег» () — американская драма 2015 года, режиссёр Анджелина Джоли.